Sansovino è un'antica abbreviazione della cittadina di Monte San Savino in Provincia di Arezzo, con la quale sono stati designati alcuni artisti:

Artisti
Andrea Contucci detto il Sansovino (Monte San Savino 1460 o 1467-1529) – scultore e architetto.
Jacopo Tatti detto il Sansovino (Firenze 1486 – Venezia 1570) – architetto e scultore, allievo di Andrea.
Francesco Sansovino (Roma 1521 – Venezia 1586) – letterato e poligrafo, figlio di Jacopo.
Accursio Baldi (Monte San Savino 1570 – ? 1627) – scultore, incisore e poeta detto Sansovino.

Altro
 Sansovino – nave della SIREMAR
 Associazione Calcio Sansovino – società calcistica di Monte San Savino
 Travatura alla Sansovino – tipo di copertura